Григорий Николаевич Сурабко (14 июня 1951 года, Чернигов — 25 июля 1998 года) — советский спортсмен-парашютист, заслуженный мастер спорта СССР по парашютному спорту (1976), абсолютный чемпион мира по классическому парашютизму (1976), абсолютный чемпион СССР 1977 года. Тренер национальной сборной команды Украины и сборной команды Военно-воздушных сил Украины (1986—1998).

Биография 
Родился в Чернигове. Окончил школу № 19.

В старших классах школы начал посещать Черниговский авиаспортклуб ДОСААФ. До армии успел сделать 200 прыжков с парашютом. В армии, по его просьбе, его направили в воздушно-десантные войска. В армии тренировался у известных мастеров спорта: сначала у Василия Оканина, после у Бориса Прохорова. Вернулся домой мастером спорта СССР.

В 1976 году в Риме на XIII чемпионате мира по парашютному спорту стал абсолютным чемпионом мира. В 1977 году Григорий Николаевич стал абсолютным чемпионом СССР.

С 1986 по 1998 год работал тренером сборной Украины и сборной ВВС Украины по парашютному спорту. Выполнил 8055 прыжков с парашютом. Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Погиб во время полета на самолете Як-18Т в 1998 году возле пгт Коротич Харьковской области.

Фильмография 
Снимался в фильме «Парашютисты» (1984). Фильм снимался над Прагой, Львовом и Черниговом.

Память 

В 2016 году улицу Ванды Василевской в Чернигове переименовали в улицу Григория Сурабко. На Украине проходит открытый Кубок имени Григория Сурабко по парашютному спорту.

См. также 
 Романюк, Василий Григорьевич

Примечания 

Заслуженные мастера спорта СССР
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Полковники (СССР)
Умершие в 1998 году
Умершие 25 июля
Родившиеся в Чернигове